San Nicolás Tolentino kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, ort, 
 San Nicolás Tolentino, Valle de Bravo, ort, 
 San Nicolás Tolentino (kommun), San Luis Potosí, 
 San Nicolás Tolentino, Toluca de Lerdo, ort, 
 San Nicolás Tolentino, Puebla, ort, Tepeaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar